Thomas Cook Airlines, aerolínia britànica amb base a Manchester, Anglaterra 
 Thomas Cook Group, grup de viatges global britànic
 Biografies:
 Thomas Cook (empresari turístic) (Melbourne, Derbyshire, 1808 – 1892), primera persona a crear un viatge organitzat
 Thomas Cooke (futbolista) (Saint Louis, Missouri, 1885 - Denver, Colorado, 1964), futbolista estatunidenc 
 Thomas Simpson Cooke, Tom Cooke o Thomas Simpson (Dublín, 1782 – Londres, 1848), compositor, director d'orquestra i cantant